Вандерхуф () —  в Канаде, расположенный в региональном округе  региона «» вблизи географического центра провинции Британская Колумбия. В пределах города проживает около четырёх с половиной тысяч жителей. Ввиду того, что рядом расположено несколько населённых пунктов, лишённых инфраструктуры, Вандерхуф в действительности обслуживает около  человек. Основными источниками дохода для города служат деревообрабатывающая и сельскохозяйственная промышленность, а также связанные с ними отрасли. В Вандерхуфе располагаются несколько начальных и одна средняя школа — «Средняя школа долины Нечако» (), где обучаются 8-12 классы.

География 
Близлежащие населённые пункты:
 Форт-Фрейзер — 38 км к западу;
 Фрейзер-Лейк — 59 км к западу;
 Форт-Сейнт-Джеймс — 61 км к северу;
 Принс-Джордж — 96 км к востоку;
 Бёрнс-Лейк — 128 км к западу;
 Террейс — 475 км к западу;
 Принс-Руперт — 619 км к западу.

Климат

Примечания 

Окружные муниципалитеты Британской Колумбии